Живково — название населённых пунктов.

Болгария 
 Живково — село в Софийской области.
 Живково — село в Шуменской области.

Польша 
 Живково — село в Варминско-Мазурском воеводстве.
 Живково — село в Подляском воеводстве.